Déméter peut faire référence à :
 Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons dans la mythologie grecque.
 Demeter, association gérant une marque de certification homonyme attestant que les productions agricoles de ses adhérents correspondent aux cahiers des charges de l'agriculture biodynamique.
 DEMETER, satellite scientifique du CNES chargé d'étudier les signaux électromagnétiques provoqués par les tremblements de terre.
 Cellule Déméter, de la gendarmerie nationale française.
 (1108) Déméter, astéroïde.
 Loi de Déméter (ou principe de connaissance minimale), en développement logiciel, peut être résumée en « Ne parlez qu'à vos amis immédiats ».
 Démeter, actrice des débuts du cinéma muet.
 Éditions Demeter, maison d'édition française.